David Winnick (né en 1933), homme politique britannique
 Gary Winnick (né en 1948), financier américain milliardaire
 Katheryn Winnick (née en 1977), actrice canadienne
 Maurice Winnick (1902 - 1962), musicien britannique